Уи́льям А́льберт (Би́лли) Бёрк (род. 25 ноября 1966) — американский актёр.

Ранние годы

Берк родился в Беллингхеме, Вашингтон. Подростком он играл в музыкальной группе. Он изучал драму в «Университете Западного Вашингтона», а затем поступил работать в театр Аннэкс, а также в New City Festival и A.H.A. Theater в Сиэтле.

Карьера 

Другие телевизионные проекты включают роли: в фильме «Звёздный путь: Deep Space Nine» (в эпизоде «Вторая кожа»), сериале «Нас пятеро» (1994—2000), в сериалах «Девочки Гилмор» и «Карен Сиско». Он также играет детектива Эрика Бокса в фильме «Не оставляющий следа» (2008).

Кроме того, он появился в фильме «Праздник любви» (), где в главных ролях снялись такие знаменитые актёры, как Сельма Блэр и Морган Фриман. Один из последних фильмов Бёрка «Сумерки», по мотивам популярного романа Стефани Майер, в роли Чарли Свона. К тому же играет брата Бобби в шоу «Мои мальчики».

Ко всему прочему Бёрк является одним из «знаменитых лиц» на веб-сайте онлайн покера «Голливудский покер» (), который запускается вместе с Ongame Network.

С 2015 по 2017 год он снимался в роли ветеринарного патологоанатома Митча Моргана в сериале «Зоо-апокалипсис», основанном на романе Джеймса Паттерсона. Он также снялся в фильмах «Хорошо после плохого» (2017) и «Проникновение» (2018).

В 2010 году Берк выпустил альбом под названием Removed. Его второй альбом, The Underkill, был выпущен в 2018 году.

Личная жизнь
Берк был женат на актрисе Поллианне Роуз, они развелись в 2017 году. У них есть дочь по имени Блюзи Ларю Берк.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Сайт об актере и о фильмах «Сумеречной Саги» 

Киноактёры США